Зимняя Универсиада 1964 — III зимняя Универсиада, прошла на зимнем курорте Шпиндлерув-Млын, находящимся в горном массиве Крконоше на территории современной Чехии, с 11 по 17 февраля 1964 года. Участвовало 285 спортсменов (206 мужчин и 79 женщин) и 119 официальных лиц из 21 страны. В программу соревнований не был включён хоккей с шайбой, но были добавлены гигантский слалом у горнолыжников, а также мужское одиночное катание и танцы на льду у фигуристов. Прыжки на лыжах с трамплина проводились на несуществующем ныне трамплине в районе Свати-Петр.

Медали 

|-
|-
|| 1 || align=left |  ФРГ || 3 || 3 || 1 || 7
|-
|| 2 || align=left |  СССР || 3 || 2 || 3 || 8
|-
|| 3 || align=left |  Австрия|| 2 || 2 || 2 || 6
|-
|| 4 || align=left |  Франция || 2 || 1 || 2 || 5
|-
|| 5 || align=left |  Япония || 1 || 4 || 1 || 6
|-
|| 6 || align=left |  Швейцария || 1 || 1 || 1 || 3
|- style="background:#ccccff"
|| 7 || align=left |  Чехословакия || 1 || 1 || 1 || 3
|-
|| 8 || align=left |  Польша || 1 || 0 || 3 || 4
|-
|| 9 || align=left |  Венгрия || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|| 10 || align=left |  Болгария || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 11 || align=left |  Румыния || 0 || 0 || 1 || 1
|}

Страны-участницы 

  Австрия (21)
  Аргентина (2)
  Болгария (21)
  Великобритания (4)
  Венгрия (9)
  Испания (8)
  Италия (16)
  Люксембург (1)
  Нидерланды (5)
  Норвегия (8)
  Польша (22)
  Румыния (3)
  СССР (36)
  Финляндия (4)
  Франция (11)
  ФРГ (27)
  Чехословакия (49)
  Чили (1)
  Швейцария (16)
  Югославия (4)
  Япония (17)

Результаты соревнований

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки 

 Мужчины

 Женщины

Прыжки на лыжах с трамплина

Фигурное катание

Примечания

Ссылки 
 Resultater fra Universiaden i Špindlerův Mlýn i 1964
 1960-2017 STATISTICS WINTER UNIVERSIADES

Зимние Универсиады
Универсиада
Февраль 1964 года
Спорт в Чехословакии в 1964 году
Международные спортивные соревнования в Чехословакии
Крконоше